Чемпионат мира по сноуборду 2013 года — 10-й чемпионат мира, проходивший с 17 по 27 января 2013 года в канадском городе Стоунхем. Было разыграно 11 комплектов медалей.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте FIS
 Официальный сайт чемпионата мира 2013

Чемпионаты мира в Канаде
Январь 2013 года
Соревнования по сноуборду в Канаде
Международные спортивные соревнования в Квебеке